El término Social hace referencia a varios artículos:

Concepto en sociología
 Social (sociología)
 Social (en sentido cotidiano)
 Hecho social
 Sistema social
 Relación social
 Estructura social
 Jerarquía social
 Grupo social
 Clase social
 Contrato social, concepto de la filosofía y la ciencia política.
 Cuestión social, inquietud por la depauperación de las clases trabajadoras en el siglo XIX.
 Movilidad social
 Movimiento social
 Agitprop, agitación social
 Revolución social
 Colapso social
 Derechos sociales
 Derecho social o laboral
 Trabajo social
 Crítica social
 Justicia social
 Luchas sociales
 Ciencias sociales
 Filosofía social
 Educación social
 Novela social española
 Poesía social
 Cine social
 Juego social, el que debe ser jugado entre dos o más personas.
 Club social